

Населені пункти та їхні частини
 Пілава — село в гміні Меткув Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пілава — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Пілава — частина села Воля-Мала в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Пілава — частина села Клембовець у гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки